LImpiltur est une région des Royaumes oubliés, un monde imaginaire créé par Ed Greenwood pour le jeu de rôle Donjons et Dragons. Elle est située au nord du continent Féérune. Autrefois un royaume puissant, paisible et prospère, l'Impiltur constitue une zone dangereuse depuis que la Toile de Mystra s'est effondrée. Le recul de la mer des Étoiles déchues a engendré un déclin du commerce, de nombreux ports commerciaux ayant perdu leur fonctionnalité.

Communautés et géographie 
 Lyrabar est la première cité de la région. Elle compte . Il s'agit d'une avancée longue et étroite qui s'étend sur  le long de la côte. Ses quais sont quasiment tous à secs, mais la subsistance de la ville a été assurée par l'établissement de quais plus petits. Une communauté de voleurs s'est secrètement entendue avec les gardes de la ville en agit en relative impunité. Lyrabar accueille également plusieurs compagnies de chasseurs de démons, qui partent régulièrement en expédition dans la campagne environnante.
 Nouvelle-Sarshel est la deuxième cité de la région en nombre d'habitants : elle compte . L'ancienne ville de Sarshel, contrairement à de nombreuses villes voisines, a réussi à maîtriser le recul de la mer des Étoiles déchues et est devenue la première cité commerciale. Du fait de sa résurgence, on l'appelle aujourd'hui Nouvelle-Sarshel. Sa richesse ne cesse de croître, et elle profite du commerce de Telflamme du Grand-Val. Plusieurs membres du Grand Conseil résident à Nouvelle-Sarshel.

Politique 
La lignée royale d'Impiltur s'est éteinte avec la mort du roi Imbrar II en 1385 CV. Depuis, l'Impiltur est régie par le Grand Conseil composé des seigneurs des villes restantes, dont l'autorité n'est guère forte. Parmi les têtes du Grand Conseil, on peut citer l'influent dirigeant de la maison Marhana, le très discret et âgé Behroun Marhana, dont la vie serait prolongée par une magie douteuse.
La population aspire au retour de la monarchie.
Le Grand Conseil est en lutte avec une secte d'adorateurs démoniaques fanatiques, la Fraternité de Tharos, dont il a du mal à localiser les chefs.

Références 

Région des Royaumes oubliés